praam (vaartuig), een vaartuig
 praam (hulpmiddel), een apparaat om paarden in toom te houden
 minder gebruikelijke benaming voor de vang van een molen; eerder in oostelijk Vlaanderen en in sommige gebieden in Nederland.